Amerikai Egyesült Államok
Bergen, település Észak-Dakota államban
Bergen, település Minnesota államban
Bergen megye (New Jersey)
Bergen, város New York államban
Bergen, falu New York államban
Bergen (Wisconsin)
Bergen, település Wisconsin állam Rock megyéjében
Bergen, település Wisconsin állam Marathon megyéjében
Bergen, település Wisconsin állam Vernon megyéjében
 Belgium
Mons belgiumi település holland nyelvű neve
 Franciaország
Bouchavesnes-Bergen, település Franciaországban, Somme megyében
 Hollandia
Bergen op Zoom, település
Bergen op Zoom vasútállomás, vasútállomás Bergen op Zoom településen
Bergen, település és község Észak-Holland tartományában 
 Németország
Bergen (Cellei járás), város Alsó-Szászországban, Celle járásban
Bergen (Chiemgau), település Bajorországban, Chiemgauban
Bergen (Mittelfranken), település Bajorországban, Közép-Frankföldön
Bergen an der Dumme, település Alsó-Szászországban
Bergen auf Rügen, település Rügen szigeten
 Norvégia
Bergen, város
Bergen község, helyi önkormányzattal rendelkező közigazgatási egység

Történelmi helyek
Bergen-belseni koncentrációs tábor, koncentrációs tábor Németországban, Alsó-Szászországban